Фальц — шов на місці з'єднання тонких металевих листів
 Фальц — прямокутна канавка (паз) уздовж краю скріплюваних дощок, щитів тощо
 Фальц — смужка тканини, якою обклеюють форзац для приєднання до внутрішніх країв аркушів книжки, яку переплітають
 Фальц — місце згинання друкованого аркуша

Джерела